Axel Rodrigues de Arruda – ex calciatore brasiliano
 Diogo de Arruda – architetto portoghese
 Erick de Arruda Serafim – calciatore brasiliano
 Francisco de Arruda – architetto portoghese
 Haílton Corrêa de Arruda – ex calciatore brasiliano
 João Ponce de Arruda – politico brasiliano
 Miguel de Arruda – architetto portoghese
 Plínio Soares de Arruda Sampaio – politico brasiliano
 Roberson de Arruda Alves – calciatore brasiliano
 Sylvia de Arruda Botelho Bittencourt – giornalista brasiliana
 Waldir Peres de Arruda – calciatore e allenatore di calcio brasiliano